«Возвратившийся Каин» () — рассказ американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованный в 1968 году в журнале Ubris, позже вошедший в авторский сборник «Команда скелетов» () в 1985 году. Этот рассказ — одна из самых ранних работ Стивена Кинга, опубликованная в его авторских сборниках.

Издания и переводы 
Рассказ Cain Rose Up впервые был опубликован в весеннем выпуске литературного журнала университета штата Мэн Ubris за 1968 год (вместе с рассказом «Здесь тоже водятся тигры» (), также включённый в «Команду скелетов»). На русский язык переводился несколько раз под разными названиями. В переводе О. Лежниной рассказ был опубликован в 1993 году под названием «Восставший Каин» (более точно отражающее английское название), в 1996 году О.Н. Рудавин перевёл рассказ под названем «Каникулы», и в 1998 году Дмитрий Вебер перевёл рассказ под названием «Возвратившийся Каин».

Сюжет 
Курт Гарриш (), студент одного из университетов Америки, в последнее время находится под сильным стрессом из-за экзаменов. Вернувшись с последнего экзамена в году, который он скорее всего завалил, в общежитие, где сейчас живет, Курт вдруг сходит с ума. Он достает из шкафа принесённый сюда заранее карабин "магнум", подаренный ему отцом, и из окна расстреливает прохожих. Сперва Гарриш убивает молодую девушку у женского общежития, затем её родителей, стоящих рядом, а потом начинает отстреливать студентов на лужайке, при этом неся несвязанные речи про Каина и его взаимоотношения с Богом. Услышавшие выстрелы сокурсник Гарриша Бейли () и старший по этажу Роллингс () стучат ему в дверь и пытаются до него докричаться, но Курт не обращает на них никакого внимания и продолжает стрелять в разбегающихся людей.

Экранизации 
Готовятся к выходу как минимум три короткометражных фильма по мотивам «Возвратившегося Каина» режиссёров Джевена Дови (), Роберта Ливингса (), и Роберта Крэ ().

Примечания

Ссылки 
 Трэйлер короткометражного фильма Cain Rose Up, реж. Джевен Дови

Рассказы Стивена Кинга